De DFB-Pokal 2001–2002 was de 59ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 24 augustus 2001 met de eerste ronde en eindigde op 11 mei 2002 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn, die onder leiding stond van scheidsrechter Franz-Xaver Wack.

Schema

Zie ook
Bundesliga 2001/02
2. Bundesliga 2001/02
Finale DFB-Pokal 2002

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 2001/02